More Island kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Moch (ö i Mikronesiens federerade stater, Chuuk, Moch Municipality),

Storbritannien 

 Eilean Mór, ö, Skottland, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar